Дмитрий Донской: Донской, Дмитрий Дмитриевич (1881—1936) — член ЦК партии эсеров, депутат Учредительного собрания.
 Донской, Дмитрий Емельянович (1925—1989) — советский философ, профессор Якутского университета.
 Донской, Дмитрий Павлович (ум. 1923) — деятель белогвардейского движения в Восточной Сибири.
 Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — князь Московский и Великий князь Владимирский.